Bezirksgemeinde steht für:

 die regionale Landsgemeinde im Kanton Schwyz
 die Selbstverwaltungsmeinden in Litauen